22-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140,3 километра состоялась 25 сентября 1955 года. Победу, третий год подряд, одержал французский велогонщик Жак Анкетиль.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1955 на FirstCycling
 
 
  

1955 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1955 году
Сентябрь 1955 года